Джон Ма́рвуд Клиз ( ; род. 27 октября 1939, Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет) — британский актёр, сценарист, комик и лауреат премий BAFTA и «Эмми», номинант на «Оскар».

Биография 
Он добился успеха на фестивале Edinburgh Festival Fringe как сценарист и исполнитель главной роли в сериале The Frost Report. Является участником британской комедийной группы «Монти Пайтон», которая создала одноимённое телевизионное скетч-шоу, а также четыре фильма «Монти Пайтона».

В 1970-х годах написал сценарий и исполнял главную роль в комедийном телесериале «Башни Фолти». Также играл в фильмах «Рыбка по имени Ванда» и «Свирепые создания» и снимался во многих других фильмах, в частности, о Джеймсе Бонде и о Гарри Поттере.

Книги 
В сотрудничестве с Робин Скиннер Джон Клиз написал две книги: «Семьи и как их пережить» () и «Жизнь и как её пережить» ().

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Личная жизнь 
Был женат на британской сценаристке и актрисе американского происхождения Конни Бут (дочь Синтия, р. 1971), американской модели и актрисе Барбаре Трентэм (1944—2013) (дочь Камилла, р. 1984) и американской радиоведущей и психотерапевте Элис Фей Айхельбергер Клиз (р. 1944). Ныне женат на дизайнере ювелирных изделий Дженнифер Уэйд.

Признание 
 В честь Джона Клиза назван один из видов шерстистых лемуров (Avahi cleesei).
 В честь актёра назван астероид 9618 Johncleese.

Примечания

Ссылки 

Участники Монти Пайтон
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии BAFTA
Комики Великобритании
Члены Социал-демократической партии (Великобритания, 1981)
Члены Партии либеральных демократов Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Даунинг-колледжа (Кембридж)
Киноактёры Великобритании